ARSG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 525 амінокислот, а молекулярна маса — 57 061.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Гідролази